Джордж Хэмилтон:
 Гамильтон, Джордж, 10-й граф Селкирк (1906—1994) — британский аристократ, политик и военный.
 Хэмилтон, Джордж (футболист) (1917—2001) — шотландский футболист.
 Хэмилтон, Джордж (актёр) (род. 1939) — американский актёр театра, кино и телевидения.
 Хэмилтон, Джордж Хёрд (1910—2004) — американский искусствовед и музейный работник.